Het ATP-toernooi van Hamburg 2019 (met de officiële naam Hamburg European Open) vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2019. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het toernooi van 2019 trok ongeveer 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg